Лётена́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Бишвиллер. До марта 2015 года коммуна в составе кантона Бишвиллер административно входила в округ Агно.

Площадь коммуны — 10,39 км², население — 838 человек (2006) с тенденцией к росту: 854 человека (2013), плотность населения — 82,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 855 человек, в 2012 году — 855 человек, а в 2013-м — 854 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 576 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 445 были экономически активными, 131 — неактивными (показатель активности 77,3 %, в 1999 году — 74,9 %). Из 445 активных трудоспособных жителей работали 400 человек (226 мужчин и 174 женщины), 45 числились безработными (15 мужчин и 30 женщин). Среди 131 трудоспособных неактивных граждан 42 были учениками либо студентами, 48 — пенсионерами, а ещё 41 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки